Омарчево — село в Болгарии:
 Омарчево — в Сливенской области;
 Омарчево — в Шуменской области.